Хард (значения):
 Хард — тип покрытия корта в большом теннисе, от англ hard — жёсткий.
 Хард — сленг, в смысле hardware — аппаратное обеспечение, часто используется совместно хард и софт (см., например, также Hard’n’Soft).
 Hard — песня Рианны.

Топоним 
 Хард — посёлок в Австрии.

Фамилия 
 Хард, Дарлин (1936—2021) — американская теннисистка-любительница.

См. также